Милоградовское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Милоградовское сельское поселение — в Павлоградском районе Омской области.
 Милоградовское сельское поселение — в Ольгинском районе Приморского края.